Een verkeersweg:
 N288 (België)
 N288 (Nederland), zie Provinciale weg 288
 N288 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing